Stanisław Kieszkowski, właściciel wsi Parznice
 Stanisław Kieszkowski, kronikarz
 Stanisław Kieszkowski (1772–1842), właściciel ziemski
 Stanisław Kieszkowski (1841–1910), urzędnik